Левон Гмырак (настоящие имя и фамилия — Мечислав Бобрович) (; 6 (18) апреля 1891, фольварк Пархвенава, Вилейский уезд (ныне Парафьяново, Докшицкий район,  Витебской области — 30 июня (13 июля) 1915, под Каунасом) — белорусский литературный критик, публицист и прозаик.

Биография 
После окончания в 1908 году гимназии в Вильно, до 1912 обучался в частной технико-промышленной школе в Варшаве.

Участник Первой мировой войны. В 1914 году был призван в русскую армию, погиб в бою под Каунасом.

Творчество 

С 1913 печатался в газете «Наша нива» и сборнике «Пасхальная писанка». Сотрудничал с «Нашей нивой», в которой печатал свои рассказы («Василева свадьба»), фельетоны, публицистические и критические статьи.

Рассказы прозаика посвящены проблемам белорусского села («Василева свадьба» и др.). В 1914 году к 100-летию со дня рождения Т. Шевченко в той же газете напечатал статью «Тарас Шевченко», в которой изложил автобиографию поэта, проанализировал мотивы и тематику его произведений.

Автор очерка по истории национально-культурного движения «Белорусское национальное возрождение» (1914 г.), статей по истории белорусского культуры, актуальным проблемам белорусской социально-политической жизни.

В его произведениях талантливо отражены искренний демократизм, народолюбие и самоотверженность белорусских возрожденцев.

Как критик защищал позиции реализма и народности. Выступал против декадентства.

Литература 
 Гмырак Левон // Биографический справочник — Минск: «Белорусская советская энциклопедия» им. Петруся Бровки, 1982. — Т. 5. — С. 152. — 737 с
 Гарэцкі М. Лявон Гмырак (1891—1915) // Гарэцкі М. Творы. Мн., 1990.

Участники Первой мировой войны (Россия)